

Persone 
 Konrad von Preysing Lichtenegg Moos (1880-1950) – cardinale e vescovo tedesco

Geografia

Austria 
 Lichtenegg – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Lichtenegg – frazione di Sankt Bartholomä, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Lichtenegg – frazione di Sankt Stefan im Rosental, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Lichtenegg – ex comune ora frazione di Wels, città statutaria (Alta Austria)

Slovenia 
 Lichtenegg – antico nome tedesco del comune di Podlehnik (Oltredrava)